Lagerstein bezeichnet

 einen Maschinenelement – siehe Lager (Maschinenelement)
 einen Bestandteil eines Uhrwerks – siehe Stein (Uhr)
 einen Berg (732,6 m) im Rothaargebirge, nördlich von Züschen, Nordrhein-Westfalen – siehe Lagerstein (Rothaargebirge)
 der untere eines Satzes von zwei Mahlsteinen
 eine australische Pirate Metal-Band – siehe Lagerstein (Band)